Шишкино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.

Входит в состав Ферапонтовского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Ферапонтовский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Кириллова — 26,5 км, до центра муниципального образования Ферапонтово — 3,5 км. Ближайшие населённые пункты — Лукинское-1, Щелково, Усково, Родино, Погорелка.

По переписи 2002 года население — 3 человека.

Примечания

Ссылки 
 Шишкино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района